Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 2010 to 20. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował trzy konkurencje: cross-country, zjazd i four-cross. W każdej z konkurencji rozegrano po sześć zawodów. Pierwsze zawody odbyły się 25 kwietnia 2010 roku w brytyjskim Dalby Forest, a ostatnie 29 sierpnia 2010 w amerykańskim Windham.

Pucharu Świata w cross-country bronili: Austriaczka Elisabeth Osl wśród kobiet oraz Francuz Julien Absalon wśród mężczyzn, w downhillu: Francuzka Sabrina Jonnier wśród kobiet oraz Australijczyk Sam Hill wśród mężczyzn, w four-crossie: Holenderka Anneke Beerten wśród kobiet oraz Australijczyk Jared Graves wśród mężczyzn.

Wyniki

Cross-country

Downhill

Four-cross

Ranking UCI

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
  

Puchar Świata w kolarstwie górskim
2010 w kolarstwie